Cathedral Parkway-110th Street – fermata della metropolitana di New York, situata sulla linea IND Eighth Avenue
 Cathedral Parkway-110th Street – fermata della metropolitana di New York situata sulla linea IRT Broadway-Seventh Avenue